Variations symphoniques peut désigner :
 Variations symphoniques de Witold Lutosławski
 Variations symphoniques pour piano et orchestre de César Franck
 Variations symphoniques (Symfonické variace z písně „Já jsem huslař“) op. 78 d'Antonín Dvořák

Voir aussi